Dit is een lijst van planetoïden 110701-110800 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 110701 - || 2001 TQ216 || 13 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (110702) Titostagno || 2001 TR216 || 13 oktober 2001 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 110703 - || 2001 TF217 || 13 oktober 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110704 - || 2001 TM218 || 14 oktober 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110705 - || 2001 TP218 || 14 oktober 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110706 - || 2001 TF221 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110707 - || 2001 TV221 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110708 - || 2001 TG225 || 14 oktober 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110709 - || 2001 TK226 || 14 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110710 - || 2001 TL227 || 15 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110711 - || 2001 TX227 || 15 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110712 - || 2001 TF229 || 15 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110713 - || 2001 TH229 || 15 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110714 - || 2001 TQ229 || 15 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110715 - || 2001 TV229 || 15 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110716 - || 2001 TW230 || 15 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110717 - || 2001 TX230 || 15 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110718 - || 2001 TA231 || 15 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110719 - || 2001 TB231 || 15 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110720 - || 2001 TK231 || 15 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110721 - || 2001 TL231 || 15 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110722 - || 2001 TG232 || 15 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110723 - || 2001 TP232 || 15 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110724 - || 2001 TN233 || 15 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110725 - || 2001 TF234 || 15 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110726 - || 2001 TM234 || 15 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110727 - || 2001 TR235 || 15 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110728 - || 2001 TF236 || 15 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110729 - || 2001 TN236 || 15 oktober 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 110730 - || 2001 TP236 || 7 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110731 - || 2001 TY237 || 11 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110732 - || 2001 TF238 || 15 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110733 - || 2001 TK238 || 15 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110734 - || 2001 TY238 || 15 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110735 - || 2001 TJ239 || 15 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110736 - || 2001 TO239 || 15 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110737 - || 2001 TM240 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110738 - || 2001 TV241 || 13 oktober 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110739 - || 2001 TX241 || 14 oktober 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110740 - || 2001 UF || 17 oktober 2001 || Nashville || R. Clingan
|-
| 110741 - || 2001 UA1 || 16 oktober 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (110742) Tetuokudo || 2001 UP1 || 18 oktober 2001 || Kuma Kogen || A. Nakamura
|-
| (110743) Hirobumi || 2001 UQ1 || 18 oktober 2001 || Kuma Kogen || A. Nakamura
|-
| 110744 - || 2001 UB3 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110745 - || 2001 UQ5 || 21 oktober 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110746 - || 2001 UL7 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110747 - || 2001 UX7 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110748 - || 2001 UJ8 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110749 - || 2001 UN8 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110750 - || 2001 UK9 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110751 - || 2001 UH12 || 24 oktober 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110752 - || 2001 UT12 || 24 oktober 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110753 - || 2001 UW12 || 24 oktober 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110754 - || 2001 UB13 || 24 oktober 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110755 - || 2001 UT13 || 24 oktober 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110756 - || 2001 UN15 || 25 oktober 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110757 - || 2001 UA16 || 25 oktober 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110758 - || 2001 UF17 || 23 oktober 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110759 - || 2001 UR18 || 16 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110760 - || 2001 UH19 || 16 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110761 - || 2001 UM19 || 16 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110762 - || 2001 UP19 || 16 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110763 - || 2001 UL22 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110764 - || 2001 UV22 || 18 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110765 - || 2001 UK23 || 18 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110766 - || 2001 UM23 || 18 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110767 - || 2001 UB25 || 18 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110768 - || 2001 UH26 || 18 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110769 - || 2001 UJ26 || 18 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110770 - || 2001 UC27 || 16 oktober 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 110771 - || 2001 UQ27 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110772 - || 2001 UY27 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110773 - || 2001 UT28 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110774 - || 2001 UT29 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110775 - || 2001 UU29 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110776 - || 2001 UY29 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110777 - || 2001 UZ29 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110778 - || 2001 UE30 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110779 - || 2001 UG30 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110780 - || 2001 UZ30 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110781 - || 2001 UW31 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110782 - || 2001 UC32 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110783 - || 2001 UO32 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110784 - || 2001 UL33 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110785 - || 2001 UU33 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110786 - || 2001 UB34 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110787 - || 2001 UP34 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110788 - || 2001 UW34 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110789 - || 2001 UO35 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110790 - || 2001 UV35 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110791 - || 2001 UY35 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110792 - || 2001 UJ36 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110793 - || 2001 UZ36 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110794 - || 2001 UF37 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110795 - || 2001 UN37 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110796 - || 2001 UW37 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110797 - || 2001 UV38 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110798 - || 2001 UZ38 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110799 - || 2001 UF40 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110800 - || 2001 UZ40 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten